Az ózdi 2E jelzésű autóbusz egy helyi járat, ami az Autóbusz-állomás és a Bolyki Tamás utcai Általános Iskola között közlekedik, kizárólag munkanapokon. Tanszünetben munkanapokon a Kórháztól is indul egy menet. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei 

|-
!colspan=2|Perc (↓)
!Megállóhely
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Egy menet a Kórháztól indul.
|-bgcolor=DFDFDF
|0
|rowspan=4|∫
|Kórházinduló végállomás
|rowspan=4|∫
|align=left| 
|-bgcolor=DFDFDF
|2
|Petőfi tér
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|3
|József Attila utca 3.
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|4
|Hotel Ózd
|align=left|
|-
|6||0
|Autóbusz-állomásvégállomás
|15
|align=left| 
|-
|7||1
|Gyújtó tér
|13
|align=left|
|-
|9||3
|Városház tér
|11
|align=left|
|-
|11||5
|Bolyki elágazás
|10
|align=left|
|-
|12||6
|Zrínyi utca 5.
|9
|align=left|
|-
|13||7
|
|8
|align=left|
|-
|14||8
|Civil Ház
|7
|align=left|
|-
|15||9
|Strandfürdő
|6
|align=left|
|-
|colspan=2|∫
|Bolyki Fő út ABC áruház
|2
|align=left|
|-
|colspan=2|∫
|Bolyki Tamás utca 64. Asztalos Kft.
|1
|align=left|
|-
|17||11
|végállomás
|0
|align=left|
|}

Források

Ózd autóbuszvonalai